Danurejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Danurejo, Temanggung, by, Jawa Tengah, 
 Danurejo, Magelang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar